Андрій Олексійович Городенський ( 11 листопада 1986, Київ) — український кіберспортивний тренер та колишній кіберспортсмен, відоміший під ніком B1ad3 (читається як Блейд).
Починаючи з 2019 року, є тренером команди Natus Vincere. Неодноразовий переможець міжнародних турнірів, а також PGL Major Stockholm 2021.

Кар'єра 
Після гри у професійних організаціях «Amazing Gaming», «KerchNET» та короткостроково в «UNiTED», B1ad3 збирає 2014 року команду з Георгієм «WorldEdit» Яскіним та Єгором «markeloff» Маркеловим — «dAT Team». Окрім трійці досвідчених гравців, разом з ними були і молоді, що подають надію, таланти — Олександр «s1mple» Костилєв, Владислав «bondik» Нечипорчук, Єгор «flamie» Васильєв. Так вони грали близько півроку, поки їх не підписала організація «FlipSid3 Tactics» у лютому 2015 року. Саме з Flipsid3 Андрій «B1ad3» Городенський провів найбільше часу і з цією ж організацією розпочав кар'єру тренера.

У липні 2018 року Gambit були у жалюгідному стані. Після відходу Данила «Zeus» Тесленка та Михайла «Kane» Благіна казахстанському колективу потрібен був сильний лідер, тому прихід B1ad3 багато хто сприймав його як порятунок. Спочатку все так і здавалося. Третє місце на IEM XIII — Shanghai та ESL One: New York 2018 були обнадійливими, але після низки провалів, яка закінчилася невдачею СНД-відбору на мейджор у Катовицях, Gambit посіли четверте місце на кваліфікації, програвши вирішальний матч Team Spirit з рахунком 2:0.

20 вересня 2019 Андрій стає головним тренером Natus Vincere. Переможцями PGL Major Stockholm 2021 стали Natus Vincere, не програвши жодної гри. Це —  турнір, на якому вони вигравали.

Українські кіберспортсмени